Huiracocha ist
 die spanischsprachige Version der andenindianischen Gottheit Wiraqucha
 der Ordensname des deutschen Okkultisten und Rosenkreuzers Arnold Krumm-Heller